Švejcar ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Švejcar (1926–2013), deutsch-slowakischer Mediziner und Humangenetiker
 Josef Švejcar (1897–1997), tschechischer Mediziner